Ханна (също и Хана) може да се отнася до:

Име на личности 
 Името Хана, откъдето идва и името Анна, е женско име и фамилия. Името Hannah, Hn – „Дар от Бог“,  – „любима на Бог“, съществува във финикийския и древноеврейския език.
 Като лично име, например Хана Аренд, Хана Монтана;
 Като фамилия, например Джон Хана.

География 
 Хана (Hanna), провинция Алберта, Канада – малък град на изток от Калгари

Женски имена